Osemtisočak je skupno ime za gore, katerih nadmorska višina presega 8.000 metrov. Na svetu je skupno 14 osemtisočakov, vsi v azijskih gorovjih Himalaja (10) in Karakorum (4). Države, ki se ponašajo z osemtisočaki, so: Nepal, Kitajska, Pakistan in Indija.

Prvi človek, ki je splezal na vseh 14 osemtisočakov, je južnotirolski alpinist Reinhold Messner, ki je na zadnjega (Lhotse) priplezal 16. oktobra 1986. Izmed Slovencev je vseh 14 osvojil Romano Benet, vse s svojo ženo Nives Meroi (italijanskega rodu) in vse brez uporabe dodatnega kisika. Zadnjega Anapurno sta osvojila 11. maja 2017. Tako sta postala prvi zakonski par na svetu z vsemi 14 najvišjimi vrhovi. Drugi Slovenec po številu je Viki Grošelj, ki jih je osvojil 10. Prvi osemtisočak, na katerega je stopila slovenska noga, je Makalu. 15. oktobra 1975 je to uspelo skupini alpinistov odprave pod vodstvom Aleša Kunaverja. Skupino so poleg Vikija Grošlja sestavljali še Nejc Zaplotnik, Marjan Manfreda - Marjon (ki se je na vrh povzpel brez dodatnega kisika in tako postavil takratni svetovni rekord), Stane Belak - Šrauf in Ivč Kotnik. Še en slovenski rekord sta dosegla Andrej in Marija Štremfelj, ki sta 7. oktobra 1990 postala prvi zakonski par na svetu, ki je osvojil Everest.

Seznam osemtisočakov

Plezalci, ki so osvojili vseh 14 osemtisočakov

Viri

Glej tudi 

 Seznam Slovencev, ki so osvojili osemtisočak
 Najvišji vrhovi po kontinentih
 Drugi najvišji vrhovi po kontinentih
 Najvišji vulkani po kontinentih

Gore